Averno peut faire référence à :
 Averno, le surnom du catcheur mexicain Renato Ruiz Cortes ;
 Averno, un recueil de poèmes de Louise Glück.

Voir aussi 
 Lago d'Averno (en français, Lac Averne), un lac italien